Minus (zuweilen mit dem Plural Minusse,  für weniger) steht für
 das Minuszeichen (−) als Schriftzeichen
 das mathematische Symbol für die Subtraktion
 den einstelligen mathematischen Operator Unäres Minus
 das Vorzeichen von Zahlen kleiner als Null, siehe Vorzeichen (Zahl)
 Minus (Recht), zur Abgrenzung von einem Anspruchsziel oder zur Einordnung von Normen und Regelbereichen
 Minus (Label) (auch m_nus), Label in der elektronischen Musikszene
 Minus Cars, britischer Automobilhersteller
 Mínus, isländische Rockband

Minus ist der Familienname folgender Personen:
 Gotthard Minus (1810–1876), deutsch-baltischer Kaufmann und Münzsammler

Siehe auch: